Ernst Baader, nemški general in vojaški zdravnik, * 5. avgust 1894, † 8. oktober 1953.

Življenjepis 
Med drugo svetovno vojno je bil sprva divizijski zdravnik 218. pehotne (1939-40) in 163. pehotne divizije (1940).

Pozneje je postal glavni medicinski častnik pri vojaškemu poveljniku Državnega protektorata Bohemije in Moravije (1940-42).

Nato je bil še korpusni zdravnik 86. armadnega korpusa (1942-44) in armadni zdravnik 19. armade (1944-45).

Glej tudi 
 seznam nemških generalov

Zunanje povezave 
 Axis Biographical Research 

Rojeni leta 1894
Umrli leta 1953
Nemški generali
Nemški vojaški zdravniki
Generali Heera (Wehrmacht)
Veterani prve svetovne vojne
Veterani druge svetovne vojne